Лига чемпионов ФИБА 2020/2021, — 5-й розыгрыш Лиги чемпионов ФИБА, соревнования среди европейских профессиональных баскетбольных клубов, проводимого под эгидой ФИБА Европа.

Распределение команд 
В турнире примут участие 44 команды из 25 стран Европы. 16 команд участвовали в квалификационном турнире, в котором распределили 4 путёвки в основной групповой раунд. 28 команд начинали турнир с основного раунда.

Участники 
<div style="width:100%;">

Расписание и жеребьёвка

Квалификационный раунд 
Победители квалификации выходят в основной групповой раунд турнира, а проигравшие команды становятся участниками Кубка Европы ФИБА.

Группа А 
Полуфиналы (23 сентября) и финал (25 сентября) состоялись в Никосии, Кипр

Полуфиналы

|}

Финал

|}

Группа B
Полуфиналы (22 сентября) и финал (24 сентября) состоялись в Никосии, Кипр

Полуфиналы

|}

Финал

|}

Группа С 
Полуфиналы (23 сентября) и финал (25 сентября) состоялись в Ботевграде, Болгария

Полуфиналы

|}

Финал

|}

Группа D 
Полуфиналы (22 сентября) и финал (24 сентября) состоялись в Ботевграде, Болгария

Полуфиналы

|}

Финал

|}

Основной групповой раунд 
В каждой группе каждая команда сыграет с каждой два раза (по одному матчу дома и на выезде). Первые четыре команды из каждой группы выходят в раунд плей-офф, команды, занявшие с пятого по восьмое места в своих группах, покидают турнир.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа Е 

|}

группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Финал восьми 
«Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА 2020/2021 — завершающий этап соревнования, определяющий победителей и призёров пятого розыгрыша Лиги чемпионов ФИБА. Из-за пандемии COVID-19 обычный формат «Финала четырёх» был заменён на «Финал восьми». 13 апреля 2021 года Лига чемпионов ФИБА объявила, что «Финал восьми» пройдет в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный» с 5 по 9 мая 2021 года.

Награды

Награды по итогам сезона

Символические пятёрки

MVP месяца

См. также 
Евролига 2020/2021
Кубок Европы по баскетболу 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов ФИБА

Лига чемпионов ФИБА
2020 год в баскетболе
2021 год в баскетболе